Osoby o tym nazwisku:
 Dominika Dorota Oramus – polska tłumaczka literatury angielskojęzycznej
 Marek Oramus – polski pisarz fantastyki i publicysta